Stadionul Colentina este un stadion din București, cu o capacitate de 6.000 locuri care găzduiește meciurile de pe teren propriu ale echipei ACS Daco-Getica București. Arena a fost "casa" formației Calculatorul București între anii 1968-1992.

Stadioane de fotbal din România